Gevherhan – księżniczka osmańska, córka Ahmeda I (panował w latach 1603–1617) oraz jego ulubionej nałożnicy Kösem
 Gevherhan – księżniczka osmańska, córka Selima II Pijaka oraz Nurbanu